Павел Војћеховски може бити:

 Павел Војћеховски (економиста) (1960), пољски економиста, министара финансија Пољске 2009/10.
 Павел Војћеховски (атлетичар) (1989), пољски скакач мотком
 Павел Војћеховски (фудбалер рођен 1984), пољски фудбалер
 Павел Војћеховски (фудбалер рођен 1990), пољски фудбалер